Carl Rappe kan syfta på bland andra:

* Carl Rappe (1721–1790), svensk militär och ämbetsman
 Carl Rappe (1797–1880), svensk militär
 Carl Johan Rappe (1918–2010), svensk diplomat